Renard kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Renard (udde i Antarktis), 

Robotskapade Antarktisförgreningar